Практическая орфография языков Кот-д’Ивуара () — сводный алфавит для записи языков Кот-д’Ивуара. Был принят абиджанским Институтом прикладной лингвистики в 1979 году.

Согласные буквы:

Гласные буквы:

Назализация обозначается буквой n после гласной. В отдельных случаях добавляется ещё и точка. Например /kaĩ/ записывается как ka.in, а /kãi/ как ka.ni. Долгие гласные обозначаются удвоением буквы.

Тона обозначаются двумя разными способами, в зависимости от конкретного языка. Первый способ — простановка диакритических знаков над буквами. Средний тон на письме не обозначается, высокий тон обозначается акутом (ó), низкий тон — грависом (ò), восходящий тон — циркумфлексом (ô), нисходящий тон — гачеком (ǒ). В многосложных словах, если все слоги имеют один и тот же тон, значок тона ставится только над первым слогом.

Второй способ обозначения тонов использует пунктуационные знаки перед или после слога. Средний тон на письме не обозначается, высокий тон обозначается апострофом (ʼmö), низкий тон — дефисом (˗su), очень высокий тон — двойным апострофом (ˮdu). Восходящий низко-высокий тон обозначается дефисом до слога и апострофом после (˗woʼ), восходящий средне-высокий — апострофом после (toʼ), восходящий средне-очень высокий — двойным апострофом после (sonˮ), нисходящий средне-низкий — дефисом после (sɛ˗).

Ссылки 
 P. D. Kokora Une orthographe pratique des langues ivoiriennes, Institut de Linguistique Appliquée, Université d’Abidjan, Abidjan : Ministère de l’Education Nationale, Ministère de la Recherche Scientifique, Ministère des Affaires Culturelles, Ministère de la Jeunesse, de l’Education Populaire, et des Sports, 1979.
 Sassongo Silué The Orthographic Conventions for Ivorian Languages, pp.117-132 / Kwesi Kwaa Prah Writing African: the harmonisation of orthographic conventions in African languages, Cape Town : Centre for Advanced Studies of African Society (CASAS), 2002. ISBN 1919799664.

Языки Кот-д’Ивуара
Кот-д’Ивуар